Rudolfstal ist:
der deutsche Name für die Region Val de Ruz im Kanton Neuenburg, Schweiz
einer der deutschen Namen für die bosnische Ortschaft Bosanski Aleksandrovac